Cala puede designar:

 a la localidad española de Cala, en la provincia de Huelva;
 al embalse de Cala, en la provincia de Sevilla;
 cala o arroyo; corriente natural de agua que normalmente fluye con continuidad;
 a varias plantas ornamentales con flor en forma de espádice:
 cualquier especie del género Zantedeschia, conocidas también como lirios de agua, en especial Zantedeschia aethiopica;
 cualquier especie del género Anthurium;
 a la única especie del género Calla, Calla palustris, conocida también como aro o cala de pantano;
El nombre común de la planta ''Arum maculatum;
 a una pequeña bahía o ensenada;
 a Ismael Cala, periodista cubano;
 a Juan Cala, futbolista español;
 al Club Atlético Los Andes (CALA);
 al modelo de automóvil Lamborghini Calà'''.
 al instrumento utilizado para detectar posibles alteraciones en jamón curado
 a las alteraciones detectadas con la cala en el jamón curado

Enlaces externos